The Childhood of a Leader - L'infanzia di un capo (The Childhood of a Leader) – film del 2015 diretto da Brady Corbet
 The Childhood of a Leader – album di Scott Walker del 2016, colonna sonora del film